Името Габерово носят 2 български села:
 Габерово (Област Бургас)
 Габерово (Област Хасково)

Вижте също 
 Габер
 Габър